Balogh Elemér (1866–1938) református püspök, történész
Balogh Elemér, id. (1871–1938) közgazdász, politikus, a Hangya Szövetkezet megszervezője
Balogh Elemér (1881–1955) jogtörténész, római jogász, összehasonlító jogász 
Balogh Elemér, ifj. (1913–2008), Balogh Elemér közgazdász fia, a rendszerváltás után újjáalakult Hangya Szövetkezet tiszteletbeli elnöke
Balogh Elemér (1917–1965) marxista filozófus
Balogh Elemér (1938) író, dramaturg
Balogh Elemér (1958) jogtudós, jogtörténész, alkotmánybíró

Jegyzetek